10. Finał Grand Prix IAAF – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 3 września 1994 roku na Stade Sébastien Charléty w Paryżu.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 

1994 w lekkoatletyce
1994 we Francji
1994
Lekkoatletyka we Francji
Lekkoatletyka w Paryżu
Zawody sportowe w Paryżu